Termín exhalace může označovat:

 vydechování
 vypařování
 plynné odpadní látky vypouštěné do okolního prostředí
 unikající sopečné a důlní plyny a páry nebo proces jejich unikání